Il singolare del torneo di tennis Bancolombia Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Capdeville che ha battuto in finale Pablo González 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Răzvan Sabău (quarti di finale)
 Carlos Berlocq (primo turno)
 Franco Ferreiro (primo turno)
 Miguel Gallardo-Valles (primo turno)

 Marcos Daniel (semifinali)
 Alejandro Falla (secondo turno)
 Sergio Roitman (secondo turno)
 Iván Miranda (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bancolombia Open 2005